Der Begriff Doppelsternmotor bezeichnet:

 einen zweireihigen Sternmotor
 eine Drehstrommaschine mit zwei Wicklungssystemen in Sternschaltung im selben Gehäuse